Sphaeromopsis är ett släkte av kräftdjur. Sphaeromopsis ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klotkräftor
Sphaeromopsis